Mariestad (gemeente), een gemeente in Zweden
 Mariestad (stad), de hoofdstad van deze gemeente